Zettelmeyer bezeichnet:

Zettelmeyer, einen deutschen Hersteller von Baumaschinen

Zettelmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Zettelmeyer (1866–1930), deutscher Straßenbauunternehmer und Maschinenfabrikant
 Peter Zettelmeyer (1900–1981), deutscher Straßenbauunternehmer und Maschinenfabrikant

Siehe auch:
 Zettelmaier